Пандемията от коронавирус в Италия започва на 31 януари 2020 г., след като двама китайски туристи в Рим се оказват заразени, заради този случай Италия обявява извънредно положение и спира всички полети от Китай.

Една седмица по-късно италианец се завръща в Италия от град Ухан, Китай, който е хоспитализиран и потвърден като трети случай в Италия.

По-късно се откриват още случаи, започвайки с 16 потвърдени случая в Ломбардия на 21 февруари, след това, още 60 случая, и първите смъртни случаи на 22 февруари. До началото на март вирусът се разпространява във всички области на Италия.

Статистики

По области

По възраст

Източници

Външни препратки 
  
  Карта на вируса в Италия 
  (настолна версия)

Италия
Здравеопазване в Италия
Бедствия и катастрофи в Италия
2020 година в Италия